Zenklusen ist der Familienname folgender Personen:

 Rico Zenklusen (* 1981), Schweizer Schachspieler
 Stefan Zenklusen (* 1966), Schweizer Philosoph und Essayist